Rhesalides is een geslacht van vlinders van de familie spinneruilen (Erebidae), uit de onderfamilie Calpinae.

Soorten 
R. admiraltensis Hampson, 1926
R. keiensis Prout, 1921
R. natalensis Hampson, 1926
R. nigeriensis Hampson, 1926

Spinneruilen